В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Марселла Мескер здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 6-4, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кеті Горват (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
  Паскаль Параді (1-ше коло)
  Венді Вайт (1-ше коло)

 Марселла Мескер (переможниця)
 Іва Бударжова (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships